Arteche steht für:
 Arteche, eine philippinische Stadtgemeinde 
 Arteche (Unternehmen), ein spanischer Elektroanlagenbauer

Arteche ist der Familienname folgender Personen:
 Juan Carlos Arteche (1957–2010), spanischer Fußballspieler
 Miguel Arteche (1926–2012), chilenischen Lyriker
 Marcos Zuluaga Arteche (1919–2002), spanischer Geistlicher, katholischer Weihbischof in Darién